«Рига» — марка радянських мопедів, що випускалися у місті Рига
 «Рига 2000» — латвійський хокейний клуб з міста Рига
 «Рига» — діючий футбольний клуб з однойменного міста, заснований у 2015 році
 «Рига» — розформований футбольний клуб з однойменного міста, заснований у 1999 році

Рига — місто, столиця країни
 Рига — міжнародний аеропорт міста Рига

Рига — присілок, Свічинський район, Кіровська область